0, egy természetes szám
Nulla, fogalom
nulladik év
Nulla, vulkán Ausztrália Queensland tartományában
„0” kilométerkő, szobor